Thomas Kuglitsch (ur. 1975) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Achomitz. Srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (1993) oraz dwukrotny brązowy szkolnych mistrzostw Austrii.

Przebieg kariery 
3 marca 1993 na normalnej skoczni w Harrachovie zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Gerhardem Schallertem, Ingemarem Mayrem i Andreasem Widhölzlem. Austriacy przegrali wówczas z reprezentacją Finlandii.

W 1987 w St. Aegyd am Neuwalde oraz rok później w Kleinwalsertal zdobył brązowe medale szkolnych mistrzostw Austrii w skokach narciarskich.

W 1992 poprawił rekord skoczni K-90 w Berchtesgaden. Kuglitsch skoczył wówczas 97 metrów, co było rezultatem o metr lepszym od dotychczasowego rekordu Primoža Ulagi z 1981 roku. Kuglitsch pozostał rekordzistą Kälbersteinschanze do 1995, kiedy to jego wynik poprawił Andreas Goldberger, skacząc 100,5 metra.

W lutym 2013 znalazł się w komitecie organizacyjnym kobiecych zawodów z cyklu Alpen Cup w Achomitz.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Kuglitscha na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975